Regno di Croazia (Medioevo) (c. 925-1527)
 Regno di Croazia (Asburgo) (1527-1868)
 Regno di Croazia e Slavonia (1868-1918)

Pagine correlate 

 Regno dei Serbi, Croati e Sloveni
 Stato Indipendente di Croazia